Контрольная закупка — метод финансового контроля: мнимая сделка купли-продажи с целью проверки соблюдения правил торговли.
 «Контрольная закупка» — другое название термина «проверочная закупка» используемого в оперативно-розыскных мероприятиях.
 «Контрольная закупка» — телепередача «Первого канала», выходившая с 11 сентября 2006 года по 16 июля 2018 года.